

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Smij“ beginnt.

Smij 



Smija 
 Smija, Luis (* 1994), deutscher Schauspieler

Smije 
 Smijers, Albert (1888–1957), niederländischer römisch-katholischer Priester und Musikwissenschaftler
 Smijewska, Halyna (* 1952), ukrainische Eiskunstlauf-Trainerin